Raymond III van Toulouse, graaf van Toulouse (924-942)
 Raymond (IV) van Toulouse (-972, soms ook Raymond III genummerd), graaf van Toulouse (942-961)
 Raymond III van Rouergue (-1008), graaf van Rouergue (961-1008)
 Raymond III van Tripoli (1140-1187), graaf van Tripoli (1152-1187) en vorst(-consort) van Galilea (1174-1187)